

Населені пункти

Ньюарк — перша столиця (1791-1793) Верхньої Канади, Британська імперія), нині містечко називається Ніагара-он-да-Лейк, Онтаріо

Ньюарк — історично перше місто із назвою Ньюарк (Ньюарк-на-Тренті), Ноттінгемшир

Ньюарк — місто з населенням  осіб (в агломерації  осіб), штат Нью-Джерсі
 Ньюарк — місто, штат Арканзас
 Ньюарк — місто, штат Каліфорнія
 Ньюарк — місто, штат Делавер
 Ньюарк — місто, штат Огайо
 Ньюарк — місто, штат Техас
 Ньюарк — місто, штат Вермонт
 Ньюарк — місто, штат Вісконсин
 Ньюарк — селище, штат Іллінойс
 Ньюарк — селище, штат Міссурі
 Ньюарк — селище, штат Нью-Йорк
 Ньюарк — переписна місцевість, штат Меріленд

Водойми 
 Ньюарк — затока Атлантичного океану в місті Ньюарк, Великий Нью-Йорк (, ).